Villa Glenck steht für:

 Villa Glenck, anderer Name für das Hofjägerhaus, Kulturdenkmal in Gotha, Deutschland
 Villa Glenck, Villa bei Pratteln, Schweiz, siehe Schweizerhalle #Museum